Übergangs- und Schlussvorschriften ist in Deutschland häufig der letzte Abschnitt eines materiellen Gesetzes (formelle Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen usw.) oder anderer schriftlicher Rechtsquellen (z. B. Geschäftsordnungen). Manchmal finden sich typische Inhalte von Übergangsvorschriften in Einführungsgesetzen. Übergangs- und Schlussvorschriften werden auch „Übergangs- und Schlussbestimmungen“, „Übergangsvorschriften“, „Schlussvorschriften“, „Übergangsbestimmungen“ oder „Schlussbestimmungen“ genannt.

Inhalte 
Reglungsinhalte können sein:

 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
 Befristete Fortgeltung bestehender Regelungen
 Überleitung von altem in neues Recht
 Übertragung von Zuständigkeiten
 Vorschriften zum Erlass von Rechtsverordnungen und allgemeiner Verwaltungsvorschriften
 Zustimmungebedürftigkeit von Rechtsverordnungen durch den Bundesrat
 Ausschluss oder Erweiterung von Geltungsbereichen
 Regelungen zur Abmilderung von Härtefällen und zur schrittweisen Rechtsänderung
 Vorschriften aufgrund vorläufig geltendem Rechts

Grundgesetz 
Im Grundgesetz bilden die Übergangs- und Schlussbestimmungen den XI. Abschnitt mit den Artikel 116 bis 146.

Einzelnachweise 

Gesetz